Mossaka kan syfta på följande platser:

Kongo-Brazzaville 

 Likouala-Mossaka, Cuvette, 
 Cuvette, departement, 
 Mossaka (distrikt i Kongo-Brazzaville), Cuvette,